Уси́нский курган или гора Лепёшка — гора у слияния рек Усы и Волги, на северо-западе Самарской Луки. С этой горы начинается гряда Жигулевских гор, идущая далее на восток параллельно Волге.

Усинский курган — одно из самых красивых мест Самарской Луки, с него открывается вид на Куйбышевское водохранилище и соседний Молодецкий курган. За своеобразный приплюснутый вид его также называют "гора Лепёшка". Поднимаясь плавно с южной стороны, курган каменной стеной обрывается в стороны Волги и Усы.

После заполнения Куйбышевского водохранилища уровень воды повысился без малого на 30 метров, и теперь берег почти вертикально уходит под воду.

Геология 
Усинский курган (гора Лепёшка) является геологическим объектом каменноугольного возраста. Плоский, поросший степными травами, он на десятки метров поднимается из воды отвесной стеной с чёткими пластами пород, возраст которых — около 300 миллионов лет.

Со стороны Усинского залива Усинский курган представляет собой каменную стену, состоящую из множества слоёв, представленных морскими отложениями. Здесь можно найти многочисленные отпечатки и окаменелости: моллюсков, стебли морских лилий, сеточки мшанок, фрагменты колоний кораллов.

История 
Усинский курган был излюбленным местом разбойников (ушкуйников), потому что с него имелся хороший обзор Волги как вверх, так и вниз по течению. Это позволяло им быть готовыми к нападению задолго до приближения торгового каравана.

В 1614 году на горе был основан государственный осторожек для наблюдения за воинскими и проезжими людьми, а также мятежниками. Стрелецкий голова Гордей Пальчиков писал об этом воеводам князю Ивану Одоевскому и Семену Головину так: «В нынешнем, государь в 122 году Апреля в 20 день по вашему указу, приехал я на усть Усы реки, и осторожек поставил с стрельцы моего приказу, и всякие острожные крепости поделали».

В 1722—1723 годах на горе существовал мужской монастырь. Монахи жили по одному, каждый в своей келье. Часовня и дом настоятеля были построены из дерева на вершине горы. Об этом сообщает шотландец Питер Генри Брюс (en:Peter Henry Bruce) (1692—1757) — военный инженер, состоявший на службе у Петра I и сопровождавший его во время Персидского похода по Волге.

Следы от строений прошлых веков до сих пор сохранились на вершине горы.

Галерея

См. также 
 Жигулевские горы

Примечания

Ссылки 
 

Природа Тольятти
Жигулёвские горы
Курганы России